Ямбургский кирасирский полк — кавалерийская часть (кирасирский полк) Русской императорской армии.

История 

 1707 — Сформирован князем Григорием Семёновичем Волконским Устюжский драгунский полк из рекрут и посадских людей.
 Участвовал в Северной войне:
 1708 — У Кадина и при Лесной
 1709 — Под Полтавой и Переволочной
 1711 — Прутский поход.
 1711-1712 — В Померании.
 11.1712 — Переименован в Ямбургский драгунский полк.
 16.02.1727 — Переименован в Елецкий драгунский полк.
 06.11.1727 — Переименован в Ямбургский драгунский полк.
Ямбургским драгунам, 8 марта 1730 года, присвоен полковой герб: в золотом гербовом щите на голубом поле одноглавый черный орел, на белом камне, и, над ним, золотое солнце.
 1737 — Крымский поход.
 1738 — Охрана границ.
 1739 — Дело при Ставучанах.
 1741 — Штурм батарей на Кваркенбакене.
 1763 — Переформирован в Ямбургский карабинерный полк. В 1775 году в составе Таврического (Крымского) корпуса или II армии (другое наименование) на Юге России, на Кубани.
 1796 — Переформирован в Ямбургский кирасирский полк.

Впоследствии назывался по шефу (почётному командиру) Кирасирским князя Чевкина (1798 год), Кирасирским ген-майора Гельфрейха (1799 год), Кирасирским генерал-майора Горчакова полком (1800 год).

 8 марта 1800 года, полк упразднён, то есть расформирован. Воинские чины формирования обращены на укомплектование Кирасирского генерал-лейтенанта Князя Ромодановского-Ладыженского полка и Мушкетёрских генерал-майора Энгельгарта 1-го и генерала-майора Измайлова полков.

Командиры полка 

 1777 — генерал-майор фон Дерфельден, Отто-Вильгельм Христофорович
 1778 — 1787 — полковник (с 1785 бригадир) граф фон дер Пален, Пётр Алексеевич
 25.07.1798 — 02.10.1798 — граф, генерал-майор Фердинанд Де Броглио (Elséar Ferdinand François de Broglie)

Известные люди, служившие в полку 

 Булатов, Михаил Леонтьевич, генерал-лейтенант
 Глазенап, Григорий Иванович, генерал-лейтенант
 Фон Тонус, Кондратий, генеральный консул в Египте
 Фролов-Багреев, Алексей Петрович
 Хомяков, Алексей Афанасьевич, генерал-майор
 Хрущов, Иван Алексеевич, генерал-майор
 Кошелев, Павел Иванович, генерал-майор.

Примечания

Литература 
 «Санктпетербургские Ведомости», указатели к содержанию (1761 — 1775 годов)
 Валерий Иванович Федорченко, Императорский дом. Выдающиеся сановники. Энциклопедия биографий. Т. 2
 К. В. Татарников Послужные и смотровые списки русской армии 1730 — 1796 годов в собрании РГВИА. три тома

Ссылки 
 Историческая справка

Кирасирские полки Российской империи
Кирасирские полки
Воинские части и формирования, созданные в 1707 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1800 году